Kasama kan avse:

Kasama, Zambia - stad i Zambia
Kasama, Ibaraki - stad i Ibaraki prefektur, Japan